Баттикало́а (, ) — город на востоке Шри-Ланки. Расположен на территории Восточной провинции и является административным центром одноимённого округа. Население — 88 459 человек (по оценке 2007 года).

Происхождение названия 

Своё современное название город получил в период английского колониального владычества. Первоначально Баттикалоа назывался Мадакалапува (первая 'М' изменилась на 'Б' в то время, когда островом владели голландцы), что на сингальском языке означает «илистая лагуна». Это имя, в свою очередь, произошло от тамильского Мадуранкерникулам.

География 
Баттикалоа расположен на восточном побережье Шри-Ланки, на плоской равнинной косе, отделяющей лагуну от океана. Город возвышается над уровнем моря в среднем всего на 5 м. В районе Баттикалоа находятся три лагуны: Баттикалоа, Валайчченай и Вакари. Лагуна Баттикалоа достигает 56 км в длину и имеет площадь 141 км².

В Баттикалоа есть обширные песчаные пляжи.

Климат 
Город расположен на востоке страны, на берегу Индийского океана. Климат тропический муссонный.

История 

Первыми жителями этой местности являлись дравидийские племена, говорившие на древнетамильском языке. У них возникло феодальное общество с кастовой системой. Приблизительно в 700 году до нашей эры здесь возникло первое государство во главе с королём Кутиканом. В начале II в. н. э. королевство было захвачено  из династии ранних правителей государства Чола (в т. н. ). Карикала взял несколько тысяч заложников, которых увёл в своё королевство, однако 12 лет спустя  отправился в поход на Чола и вернул пленников на родину.

История освоения этих земель ранними поселенцами описана в цикле литературных произведений (написанных на протяжении долгого периода времени), получившем название Маттакаллаппу Манмиам («Слава Батикалоа»). Также история Баттикалоа описывается в древнем труде Маттакаллаппу Пурва Чаритирам («Древняя история Баттикалоа»).

В I в. н. э. на земли Баттикалоа из Тамилнада (тогда — государство Пандья) прибыли  — тамильская каста рыбаков. Они начали создавать деревни и укреплённые поселения вдоль берега. Им приходилось участвовать и в военных конфликтах.

В XII веке восточное побережье Шри-Ланки подверглось нападению со стороны государства Калинга (основу армии составляли наёмники из южной Индии). Потомки оставшихся на острове солдат Калинги, как считается, стали основателями шри-ланкийского королевства Джафна.

В начале XVII века голландская экспедиция, отплывшая из Кейп-Коморина в Галле, продолжила плавание вокруг южной оконечности острова и 31 мая 1602 года высадилась в Баттикалоа. Они обнаружили, что в этих местах есть плантации, на которых выращивают корицу, перец и кокосовые орехи, однако все они принадлежат местному правителю. Местные жители привели на встречу в качестве переводчика португальца, так как из всех европейцев встречались только с португальцами и не подозревали, что у белых людей есть ещё какой-то язык. После этого голландский адмирал, возглавлявший экспедицию, имел переговоры с тамильским королём Раджасинганом из Мадурая по вопросу противодействия португальцам, которых тамилы считали угнетателями.

На территории современного города Баттикалоа в 1622 году португальцы основали одноимённый форт, однако 18 мая 1638 года он был захвачен голландцами. Потомки первых европейских поселенцев и в наше время в небольшом количестве проживают в городе.

В 1795 году началась война между Британией и Батавской республикой. В конце августа того же года английский флот начал бомбардировку Баттикалоа, и 18 сентября город пал. С 1802 года он входил в состав британской колонии Цейлон. С 1948 г. — в составе доминиона Цейлон, с 1972 г. — независимой Шри-Ланки.

Население 
Население города стабильно растёт: если в 1981 году в Баттикалоа проживало 42 963 человека, а в 2001 году — 80 313 человек, то в 2007 — 88 459. В городе проживают тамилы, ларакалла, сингалы, потомки голландских и португальских поселенцев (см. Portuguese Burghers) и .

Экономика 
Основу местной экономики составляют, прежде всего, рыболовство и сельское хозяйство. Местные жители ловят рыбу и креветок, выращивают рис. Также в Баттикалоа развита аквакультура.

Транспорт 
В город проложена ветка Шри-Ланкийских железных дорог. Также в Баттикалоа есть военный .

См. также 
 Форт Баттикалоа

Примечания

Ссылки 

Города Восточной провинции (Шри-Ланка)